Національна ліга В 1966—1967 — 20-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Сьєр».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Джерела 
 Сезон 1967   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія